Flüe steht für:

 Flüe (St. Niklaus), ein Maiensäss der Gemeinde St. Niklaus im Walliser Bezirk Visp
 Fluh, ein Toponym für Felsen, Felsband, Felswand, Felsgipfel
 von Flüe, ein Schweizer Familienname